Flaugergues est nom propre qui désigne plusieurs entités:

Anthroponymes
 Honoré Flaugergues, ( à Viviers –  ) astronome français
 Pauline de Flaugergues (1799-1878), poétesse
 Pierre-François Flaugergues (1767-1836), homme politique français.

Toponymes 
Sur la Terre
 Château de Flaugergues, folie montpelliéraine classée monuments historiques
Sur Mars
 Flaugergues, nom d'un cratère